Ян Фридерик Сапіга (1618–1664) — овруцький староста
 Ян Фридерик Сапіга (1680–1751) — великий литовський канцлер

Сапеги